Botes ist der Familienname folgender Personen:
 Eugene Botes (* 1980), südafrikanischer Schwimmer
 Henrico Botes (* 1979), namibischer Fußballspieler
 Lu-Wayne Botes (* 1983), namibischer Rugby-Union-Spieler
 Quinton-Steele Botes (1960–2014), namibischer Sportfunktionär
 Sybrand Botes (* 1976), südafrikanischer Boxer

Siehe auch:
 Bootes